La Vengeance des serpents peut faire référence à plusieurs titres d'œuvres :
 La Vengeance des serpents (titre original en turc : Yılanların Öcü), roman de l'écrivain turc Fakir Baykurt, paru dans sa langue d'origine en 1954,
 La Vengeance des serpents, première adaptation cinématographique de Metin Erksan sortie en 1962,
 La Vengeance des serpents, deuxième adaptation du réalisateur Şerif Gören sortie en 1985.